Atlantis () — дебютный студийный альбом швейцарской симфоник-метал-группы Lunatica. Был выпущен в 2001 году. Альбом оказался весьма удачным, принеся группе известность. Композиция «Between Love and Hate» является единственной песней группы, в которой используется гроулинг.

Критика 
Представитель издания Rock Hard Штефан Глас в рецензии на Atlantis назвал музыку Lunatica «мелодичным прогрессивным роком с прямолинейными гитарными риффами и обширными клавишными, зачастую берущими на себя роль полноценного оркестра». Отдельно рецензент отметил вокалистку Андреа, чьё пение, по его словам, является основным элементом музыки коллектива.

Список композиций

Участники записи 
 Andrea Dätwyler — вокал
 Sandro D’Incau — гитара
 Andy Leuenberger — гитара
 Emilio MG Barrantes — бас-гитара
 Ermes Di Prisco — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 
 
 

Альбомы Lunatica
Альбомы Frontiers Records